La Muntanya o Montagnards, partit polític, facció dels jacobins, sorgit durant la Revolució Francesa 
 La Muntanya (la Masó), 
 La Muntanya (Masdenverge), muntanya al Montsià 
 La Muntanya (Saus, Camallera i Llampaies), muntanya a l'Alt Empordà
 La Muntanya (Viladamat), muntanya a l'Alt Empordà